Аус

 АУС — авианосное ударное соединение.
 Аус — деревня в Намибии.
 Бану Аус — одно из арабских племен в Медине, составлявших часть ансаров во времена пророка Мухаммада.
 Аус, Райнер (род. 1987) — эстонский автогонщик.

См. также 
 Ауса

Примечания